Musse Pigg kan syfta på:

 Musse Pigg – en filmfigur skapad av Walt Disney 1928
 Musse Pigg – en dagspresserie om Mickey Mouse, se Musse Pigg

Serietidningar/album/böcker
Musse Pigg-tidningen – en svensk serietidning 1937-1938
Musse Pigg & C:o – en svensk serietidning med Disneyserier 1980-

Se även
 Musse Piggs universum – den fiktiva världen där Musse bor